Karliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Karlowka/Карловка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Karliwka, Stadt in der Oblast Poltawa, Rajon Karliwka
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj, siehe Karliwka (Kropywnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Karliwka (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowa Odessa, siehe Karliwka (Nowa Odessa)

Siehe auch:
 Rajon Karliwka